Drammatizzazione – nel teatro, una rappresentazione di un'opera teatrale o di un copione in genere
 Drammatizzazione – nella psicoanalisi, il processo secondo il quale un'idea o un concetto vengono trasformati in immagini (eventualmente accompagnate da suoni)
 Drammatizzazione – in pedagogia, un'esercitazione che rappresenta un racconto o un fatto storico